Seznam polkov z zaporedno številko 155.

Seznam 
 Pehotni
 155. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 155. pehotni polk (ZDA)
 155. strelski polk (ZSSR)
 155. strelski polk (Wehrmacht)
 155. lahki pehotni polk (Wehrmacht)
 155. tankovskogrenadirski polk (Wehrmacht)

 Oklepni/Tankovski
 155. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 155. poljskoartilerijski polk (ZDA)
 155. havbični artilerijski polk (ZSSR)
 155. artilerijski polk (Wehrmacht)
 155. tankovski artilerijski polk (Wehrmacht)

Glej tudi